Monoon är ett släkte av kirimojaväxter. Monoon ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Kirimojaväxter
Monoon